La Volkswagen Nivus è un'autovettura SUV di fascia media prodotta a partire dal 2020 dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen.

La Nivus è stata presentata a maggio 2020 in Brasile. È costruito nello stabilimento São Bernardo do Campo in Brasile, insieme alla Polo e alla Virtus. Tutti e tre i modelli condividono il medesimo pianale MQB A0, la meccanica, le motorizzazioni e alcune componenti degli interni e della carrozzeria.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nivus